San Nicasio (Leganés) - wijk in Leganés, agglomeratie Madrid
 San Nicasio (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk